Гамонес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сайяго. Занимает площадь 13,37 км². Население — 103 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы